Рой Клингэн () — американский астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в обсерватории «Area 52 Observatory» (IAU-Code 460), расположенной около города Нашвилл, штат Теннесси, США. В период 2001 по 2007 год им было обнаружено 50 астероидов.

См. также 
 Себастьян Хёниг
 Кеннет Лоуренс
 Эрнест Джонсон

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XXI века
Астрономы XX века
Астрономы США
Первооткрыватели астероидов